Microcladia är ett släkte av fjärilar. Microcladia ingår i familjen Megalopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Microcladia